Giovanni Barberi – giurista italiano
 Giovanni Barberi – patriota italiano, componente dei Mille
 Giovanni Luca Barberi – notaio e giurista italiano